Rădăcină ori rădăcini se poate referi, în matematică, la mai multe concepte:

 A n-a rădăcină a unui număr,
 O rădăcină a unității, este un număr complex care este a n-a rădăcină a numărului 1, 
 rădăcină a unei ecuații, este o soluție a acelei ecuații, 
 rădăcină a unei funcții, mai corect denumită zeroul unei funcții, este o valoare a argumentului pentru care valoarea funcției devine zero, 
 rădăcină a unui polinom, un zerou al funcției corespunzând unui polinom, 
 oricare din elementele unui sistem de rădăcini de vectori și
 unul din vârfurile unui arbore cu rădăcini din teoria grafurilor.
 Radical (matematică)
 Rădăcină pătrată
 Rădăcină cubică

A se vedea și 
 Rădăcină (dezambiguizare)

Terminologie matematică